Speirs est un patronyme porté notamment par :
 
 Annie Speirs (1889-1926), nageuse anglaise,
 Jimmy Speirs (1886-1917), footballeur et militaire écossais,
  (1885-1949), joueur de rugby écossais,
 Ronald Speirs (1920-2007), militaire américain,
  (1951-), actrice australienne,
 Steve Speirs (1965-), acteur gallois,
 William Speirs Bruce (1867-1921), océanographe et spécialiste des pôles écossais.

Voir aussi

Patronyme anglais